HMS Ven har två fartyg döpts till i svenska flottan:

HMS Ven (66), minsvepare sjösatt år 1940.
HMS Ven (M76), minröjningsfartyg sjösatt 1988.

Se även
Ven